Синтани () — японская фамилия. Известные носители:

 Синтани, Мидори (род. 1980) — японская дзюдоистка;
 Синтани, Рёко (род. 1981) — японская певица и сэйю.